Terence O'Neill (politicus) (1914-1990), Noord-Iers politicus
 Terence O'Neill (fotograaf) (1938), Brits fotograaf